Lacerta cyanisparsa är en ödleart som beskrevs av  Schmidtler och BISCHOFF 1999. Lacerta cyanisparsa ingår i släktet Lacerta och familjen lacertider. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lacertider
cyanisparsa